Илан Халими ()  —    молодой  французский еврей марокканского происхождения, который был похищен 21 января 2006 года группой под названием «Банда варваров» и впоследствии подвергался пыткам в течение трёх недель, в результате чего умер.

Халими был продавцом мобильных телефонов в Париже. Он жил  со своей разведённой матерью Рут и двумя  сёстрами Яэль и Анной-Лорой.

Похищение
Всё началось, когда девушка (назвавшаяся Эммой 17-летняя иранка Сарур Арбабзаде) пришла в магазин, где работал Илан и стала флиртовать с ним. Спустя час после знакомства они обмениваются телефонными номерами. Через несколько дней Эмма сама звонит ему и назначает свидание. Молодой человек слишком поздно понимает, что это была ловушка. На него напали сразу  несколько сообщников Арбабзаде. Юношу связали и в багажнике автомобиля вывезли в одно из бедных предместий Парижа.   На следующий день  его сестра получила сообщение на электронную почту, в котором было показано видео с привязанным к стулу Иланом и похитителями, угрожавшими расправиться с ним, если они не получат выкуп в размере 450 тысяч евро. По словам похитителей, «у всех евреев есть деньги».

В течение  24 дней парижская полиция будет тщетно пытаться понять мотивы похитителей, поймать их и вернуть Илана в свою семью.  Для самого же похищенного следующие три с лишним недели превратятся в сущий ад на земле. С головы до ног он был обклеен клейкой лентой с единственным отверстием для дыхания и питался соломой, разбросанной на полу.  Сначала его держали в холодной квартире в Ситэ, позднее перевезли в помещение бойлерной. Пытки становились изощрённее с каждым днём. Бандитов раздражало, что выкуп за него по-прежнему не получен. Илана мыли кислотой, считая, что таким образом на нём не останется следов ДНК преступников. В последний день его вновь жестоко избили, несколько раз пырнули ножом и сожгли. По  оценкам медиков,  на теле Халими осталось  менее 20 процентов неповреждённых участков тела.

13 февраля Илан  был обнаружен случайной прохожей обнажённым, связанным, прикованным наручниками к дереву возле пригородной железнодорожной линии Сент-Женевьев-Де-Буа.  Тело юноши было покрыто ранами и ожогами от кислоты и горючих жидкостей. Он умер по дороге в больницу.  Последний звонок с требованием выкупа был сделан уже после смерти Илана. 

Первоначально Илан Халими был похоронен в парижском монастыре Шиментье под Парижем. На похоронах    собралась большая еврейская толпа. Он был перезахоронен на кладбище   в Иерусалиме, Израиль 9 февраля 2007 года.  В его честь был назван сад в Иерусалимском лесу.

Расследование
Следствие докажет, что более двадцати человек прямо или косвенно участвовали в похищении и пытках Илана Халими, что привело к его смерти, в том числе и подростков. Некоторые позднее утверждали, что были совсем не в курсе настоящего положения дел, а Сарур Абабзаде писала покаянные письма семье.

Убийство Илана Халими вызвало новую волну борьбы с антисемитизмом и ксенофобией во французском обществе. Националистическую составляющую преступления признал и глава МВД Николя Саркози, выступивший с официальным обращением по делу 20 февраля.

Вечером пятницы  10 июля 2009 года  был вынесен приговор.  Из 27 человек в суде 3 были оправданы. Наибольший срок (пожизненное заключение) получил глава преступной группы выходец из Кот-д'Ивуара Юссуф Фофана, как того и просил у суда прокурор. Остальные отделались сроками от 3 до 20 лет. Сарур Абабзаде была осуждена на 9-летний срок.

В массовой культуре

Книги
 Адриен Барро. Если это еврей: Размышления о смерти Илана Халими (2007);   ISBN 978-2-84186-364-8
 Рут Халими и Эмили Фреше.  24 дня: правда о смерти Илана Халими (2009); ISBN 978-2-02-091028-6
  Яэль Кёниг. Илан Халими, канарейка в шахте: Как это случилось? (2009); ISBN 978-2-916209-70-8
 Давид Масре. Варвары в городе. Размышления вокруг убийства Илана Халими (2009); ISBN 978-2-918011-05-7
 Тьерри Коэн. Пока ненависть не разлучила нас (2017)

Кино
24 дня, правда о деле Илана Халими (2014). Режиссёр: Александр Аркади. В роли Илана Халими — Сайрус Шахиди, роль его матери исполнила Забу Брайтман.

Примечания

Ссылки
 Procès du "gang des barbares" : les débats ne seront pas publics
 Марк Вейцман.  Призрак замученного пытками Илана Халими будет по-прежнему преследовать Францию

См. также
 Хронология антисемитизма

Убитые во Франции
Заложники
Люди, которые были похищены и убиты
Жертвы антисемитизма